Marina Jevgenyjevna Cserkaszova (1964) világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes szovjet műkorcsolyázó
 Marina Jevgenyjevna Cserkaszova (1972) orosz síakrobatikázó, olimpikon